Mexicaanse stekelmuisgoffer
 Nelsons stekelmuisgoffer
 Pacifische stekelmuisgoffer